Fußball-Bundesliga 2021/2022 var den 59:e säsongen av Bundesliga, Tysklands högsta fotbollsdivision. Serien spelades mellan den 13 augusti 2021 och 14 maj 2022.

Bayern München vann sin 10:e raka Bundesliga-titel och blev tyska mästare för totalt 32:a gången (31 i Bundesliga). Seriesegern säkrades den 23 april med tre matcher kvar att spelas.

Lag

Arenor och städer 

1 Freiburg spelade sina tre första hemmamatcher på Schwarzwald-Stadion innan de flyttade till sin nya hemmaarena Europa-Park Stadion.

Klubbinformation

Tränarförändringar

Tabeller

Ligatabell

Nedflyttningskval

Hertha Berlin	vann med det ackumulerade slutresultatet 2–1 och båda klubbarna stannade kvar i respektive liga.

Säsongsstatistik

Skytteliga

Assistligan

Hattricks

4 Spelaren gjorde fyra mål.

Hållna nollor

Utmärkelser

Månatliga utmärkelser

Årliga utmärkelser

Säsongens lag

Mästarlaget i Bayern München

* Mickaël Cuisance (1/0), Chris Richards (1/0) och Lucas Copado (1/0) spelade också för klubben under säsongen.

Anmärkningar

Referenser 

Fotbollssäsongen 2021/2022
2021 i Tyskland
2022 i Tyskland
2021/2022